Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der II. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die II. Gesetzgebungsperiode begann am 20. November 1923 und endete am 18. Mai 1927. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der II. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

02